Die First Division 1965/66 war die 51. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 18. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Birkirkara die Absteiger Gżira United und FC Rabat. Birkirkara war erstmals seit der Saison 1962/63 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

196566
Fußballsaison 1965/66